Björnstjerna ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Björnstjerna (1886–1982), schwedischer Springreiter
 Magnus Björnstjerna (1779–1847), Schwedischer General und Schriftsteller. Sohn des Magnus Olof Björnstjerna (1741–1785). 
Magnus Olof Björnstjerna (1741–1785), von 1765 bis 1778 Legationssekretär in Kursachsen, danach außerordentlicher Gesandter am Reichstag in Regensburg. Dort gestorben und begraben auf dem Gesandtenfriedhof.